Целль-ам-Зе:

 Целль-ам-Зе — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Целль-ам-Зе — округ в Австрии. Центр округа — город Целль-ам-Зе.